Lescaut steht für:
 Julie Lescaut, eine französische Krimiserie
 Manon Lescaut (Roman) (Histoire du Chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut), Roman des französischen Schriftstellers Abbé Prévost
 Manon Lescaut (Puccini), Oper von Giacomo Puccini, 1893 in Turin uraufgeführt
 Hayden Lescault (* 1992), ein US-amerikanischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Lescot